Ellenzéki Kerekasztal, a magyarországi ellenzék egyeztető fóruma
Kerekasztal, a lengyelországi 1989-es tárgyalások elnevezése
Kerekasztal, Artúr király mondabeli márványasztala